Bouillane de Lacoste peut désigner :
 Émile Antoine Henry de Bouillane de Lacoste (1867-1937), explorateur français ;
 Henry Adrien de Bouillane de Lacoste (1894-1956), spécialiste d'Arthur Rimbaud ;
 Jean-Noël de Bouillane de Lacoste (1934-2020), diplomate français.

Homonymie de patronyme